De Bay oder Debay ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Debay (1802–1890), französischer Mediziner und Schriftsteller
 Auguste-Hyacinthe Debay (1804–1865), französischer Bildhauer und Maler
 Jean Baptiste Joseph De Bay (auch Debay père; 1779–1863), französischer Bildhauer
 Jean-Baptiste Joseph Debay (auch Debay fils; 1802–1862), französischer Bildhauer
 Lucie Debay (* 1985), französisch-belgische Schauspielerin
 Yves Debay (1954–2013), belgisch-kongolesischer Journalist und Kriegsberichterstatter